Classificatiesysteem (waarvan een categorie een onderdeel vormt).

Specifiek:
 Sociale categorie, een aantal mensen die enkele kenmerken delen;
 Categorie (filosofie), een begrip uit de ontologie (zijnsleer) of epistemologie (kenleer);
 Categorie (wiskunde), een klasse van objecten met dezelfde structuur;
Categorietheorie (wiskunde), de theorie die abstracte categorieën bestudeert;
 Categorisatie, een classificatie in de psychologie waarvan een concept de basis vormt en die niet zoals een klasse willekeurig is.

Wikipedia
 Categorieën in Wikipedia